Deswarte (ou Deswaerte) est un nom de famille flamand ; c'est l'équivalent du nom de famille français Lenoir. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Alberic Deswarte (1875–1928), sénateur socialiste belge ;
 Grégory Deswarte (né en 1976), footballeur français.

Notes et références 

Patronyme flamand